Свора:
 Свора — американо-германо-южноафриканский фильм ужасов 2006 года.
 Свора — франко-бельгийский фильм ужасов 2010 года.